Кобол може да се односи на:

 Кобол (програмски језик), програмски језик
 Кобол (планета), измишљена планета из серије Свемирска крстарица Галактика